USQ steht für:

 University of Southern Queensland, eine Universität in Australien
 AN/USQ-17, ein von Seymour Cray entworfener Computer aus den 1950er Jahren
 AN/USQ-20, ein von Seymour Cray entworfener Computer aus den späten 1950er Jahren

Abkürzung